gmina Wałowice – dawna gmina, powiat rawski, woj. łódzkie
 gmina Wałowice – dawna gmina, powiat gubiński, woj. zielonogórskie